A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszás férfi 200 méteres gyorsúszás versenyeit július 8-án rendezték, Lignano Sabbiadoróban.

Előfutamok

Döntő

Források 
 

Úszás a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon